Зоран Костич:
 Костич, Зоран (род. 1948) — сербский поэт.
 Костич, Зоран (род. 1982) — сербский футболист.